Špela Rogelj (ur. 8 listopada 1994 w Lublanie) – słoweńska skoczkini narciarska, zawodniczka klubu SSK Ilirija, olimpijka z Soczi 2014, uczestniczka Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym w 2009, 2011 i 2013, drużynowa mistrzyni świata juniorów, indywidualna i drużynowa wicemistrzyni świata juniorów, wicemistrzyni Słowenii w skokach narciarskich z 2009.

Sportowcami są również jej kuzyni – Urban Rogelj uprawiał skoki narciarskie, a Matej Žagar żużel.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 23 stycznia 2008 podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Dobbiaco, gdzie zajęła 24. miejsce. Rogelj trzykrotnie zajęła miejsca w pierwszej dziesiątce zawodów tej rangi – 21 stycznia 2009 w Dobbiaco (7. miejsce), 12 sierpnia 2009 w Pöhla (7. miejsce) oraz 6 lutego 2010 w Ljubnie ob Savinji (8. miejsce).

Wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów 2009 w Szczyrbskim Jeziorze oraz w mistrzostwach świata w Libercu. W obu konkursach zajęła 30. miejsce. W styczniu 2010 podczas mistrzostw świata juniorów 2010 w Hinterzarten była szesnasta. W roku 2011 w Otepää zdobyła tytuł wicemistrzyni świata juniorek.

10 października 2009 na normalnej skoczni w Kranju została wicemistrzynią Słowenii w skokach narciarskich, przegrywając tylko z Evą Logar.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 10. miejsce, po skokach na 83 m i 87 m, tym samym zdobywając pierwsze punkty w PŚ.

5 grudnia 2014 w Lillehammer wygrała swoje pierwsze zawody Pucharu Świata.

Po sezonie 2021/2022 zakończyła karierę sportową, ostatni raz startując w zawodach Pucharu Świata w Oberhofie w marcu 2022.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty Š. Rogelj na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Š. Rogelj na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Š. Rogelj na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych PK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na oficjalnej stronie FIS
 

Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Słoweńscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Ludzie urodzeni w Lublanie
Urodzeni w 1994